Adam Müller kan syfta på bland andra:

* Adam Müller (1811–1844), dansk historiemålare
 Adam Müller von Nitterdorf (1779–1829), tysk filosof, diplomat, publicist och statsteoretiker
 Adam Müller-Guttenbrunn (1852–1923), österrikisk skriftställare och teaterdirektör